

Patronyme
 Mohamed Salah Jedidi, (1938-2014), est un footballeur tunisien.
 Selim Jedidi, (1970-), est un arbitre tunisien de football, international depuis 2007.

Homonymie
Homonymie de patronyme